La première saison de Créatures extrêmes : Le défi a été diffusée sur Syfy à partir du , et a été présentée par Gigi Edgley. Durant cette saison, 10 candidats ont été sélectionnés pour 8 semaines de compétition.

Le vainqueur est Robert Bennett. Les juges sont Brian Henson, Beth Hathaway et Kirk Thatcher.

Jury 
Le jury pour cette émission est constitué de :
 Brian Henson - Fils de Jim Henson qui est le président de The Jim Henson Company, écrivain, réalisateur et marionnettiste qui a participé au Muppet, était le marionnettiste d'Audrey dans La Petite Boutique des horreurs, et a réalisé la marionnette de Hoggle Labyrinthe.
 Beth Hathaway - Spécialiste de la fabrication qui a travaillé sur Jurassic Park, Edward aux mains d'argent, Terminator 2 : Le Jugement dernier, Inglourious Basterds, The Walking Dead, Django Unchained, et Le Monde de Narnia : Le Lion, la Sorcière blanche et l'Armoire magique.
 Kirk Thatcher - Concepteur de la production qui a créé les créatures pour Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi, E.T. l'extra-terrestre, Star Trek 2 : La Colère de Khan, et Gremlins. Il a également fait quelques conception de personnage tel que , , Dinosaures, et .

Mentors 
Les mentors pour cette émission sont :
 Peter Brooke - Créateur de marionnette, il a travaillé sur Max et les Maximonstres, Les Producteurs, Comme chiens et chats, Docteur Dolittle,  La Famille Pierrafeu, , Dinosaures, Monstres et Merveilles, et .
 Julie Zobel - Concepteur d'objet en plomb, il a travaillé sur 1, rue Sésame, Fraggle Rock, Dinosaures, Les Muppets, Sid, le petit scientifique, Max et les Maximonstres , George de la jungle, Docteur Dolittle, Comme chiens et chats, et Sans Sarah, rien ne va ! ainsi que des constructions pour des concerts comme celui de Lady Gaga, Kanye West, et Deadmau5.
 John Criswell - Ingénieur en mécanique qui a travaillé sur Spaced Invaders, Le Cauchemar de Freddy, Critters, Dinosaures, , Pushing Daisies, Sid, le petit scientifique, Very Bad Trip, Max et les Maximonstres, George de la jungle, et Comme chiens et chats.

Candidats de la saison 
Source
 Robert Bennett - Sculpteur pour Walt Disney Imagineering d'Orlando, en Floride. Il est le gagnant du concours.
 Chaz Vance - Effets spéciaux et concepteur de divertissement de .
 Tina Roland - Artiste indépendantes d'effets spéciaux d'Hollywood, en Californie.
 Josh Smith - Costumier et constructeur de Minot, en Dakota du Nord.
 Ivonne Escoto - Artiste freelance d'effets spéciaux de Los Angeles, en Californie.
 Lex Rudd - Marionnettiste et costumière de Guerneville, en Californie.
 Russ Adams - Effets spéciaux et créateur de créature d'Ogden, dans l'Utah.
 Jake Corrick - Étudiants et sculpteur de Belle Vernon, en Pennsylvanie. Il a été éliminé dans l'épisode sept.
 Melissa Doss - Artiste indépendant d'effets spéciaux de .
 Ben Bayouth - Artiste freelance d'effets spéciaux de Woodland Hills, en Californie.

Suivi des candidats

 Le candidat a remporté Créatures extrêmes : Le défi.
 Le candidat faisait partie des finalistes.
 Le candidat a remporté le Challenge.
 Le candidat faisait partie de l'équipe ayant remporté le Challenge.
 Le candidat était premier de son équipe lors du Challenge.
 Le candidat faisait partie des moins bons lors du Challenge.
 Le candidat était le moins bons de l'équipe lors du Challenge.
 Le candidat a été éliminé.
 Le candidat a abandonné le concours.

Épisodes

Notes et références

Liens externes 
 

Créatures extrêmes1